Rotterdam Feijenoord is een voormalige stopplaats aan de Staatslijn I tussen Rotterdam Zuid en Rotterdam Blaak, in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Dit is niet hetzelfde als het huidige halte Rotterdam Stadion.

Feijenoord
Rotterdam Feijenoord
Voormalig bouwwerk in Rotterdam
Bouwwerk in Rotterdam-Zuid